Бирюлёво-Пассажирская — остановочный пункт Павелецкого направления Московской железной дороги в Москве. Находится в границах станции Бирюлёво-Товарная.

Находится в историческом районе Бирюлёво (на границе районов Бирюлёво Западное и Бирюлёво Восточное). 

Остановочный пункт состоит из двух островных платформ, соединённых подземным переходом под путями. Платформы оборудованы турникетами.

Останавливаются практически все пригородные поезда, кроме аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово и ещё нескольких экспрессов. По рабочим дням для шести пар пригородных поездов платформа является конечной. Время движения от Павелецкого вокзала в среднем 27 минут.

Наземный общественный транспорт

Примечания

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы

Ссылки 
 Расписание электропоездов 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Москвы